Брюс Кебот (; 20 квітня 1904 — 3 травня 1972) — американський актор, відомий завдяки виконанню ролі Джека Дрісколла у фільмі «Кінг-Конг» 1933 року.

Життєпис 
Народився у сім'ї французького полковника Етьєна де Буак. Після закінчення університету в Тенесі, випробував багато професій: матрос, страхівник, продавець, працівник скотобійні.

Дебют у кіно відбувся 1931 року, але самою відомою у кар'єрі стала роль Джека Дрісколла у фільмі «Кінг-Конг» 1933 року.

Під час Другої світової війни проходив службу в розвідці США.

Після війни повернуся до Голівуду, працював не тільки в кіно але і на телебаченні. Останньою його роллю стала робота у фільмі про Джеймса Бонда «Діаманти залишаються назавжди» 1971 року.

Був тричі одружений та тричі розведений.

Помер від раку легенів та горла.

Фільмографія

Примітки

Посилання 

Кіноактори США
Померли від раку гортані